David McNally peut faire référence à :

 David McNally (1960- ), un réalisateur anglo-américain,
 , footballeur,
 David McNally (1953- ), politologue canadien,
 Dave McNally (1942–2002), joueur de baseball américain.